Prost AP04 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Prost Grand Prix. Участвовал в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
AP04 стала последней моделью в истории команды Prost Grand Prix. На шасси устанавливался прошлогодний двигатель Ferrari 049 и трансмиссия Ferrari под маркой компании Acer, титульного спонсора команды. Машины "обували" в резину французской компании Michelin, вернувшейся в Формулу-1.

Все очки команды набрал Жан Алези, который финишировал во всех гонках, в которых стартовал. Однако после Гран-при Германии он перешёл в Jordan, а заменившему его и ставшему новым первым номером команды немцу Френтцену так и не удалось финишировать в очках. За рулём второй машины за год успело побывать три гонщика - все без успеха.

В конце года команда была продана банковской компании Phoenix Finance, которая хотела выставить свою команду в  году. Однако ФИА не допустила новую команду на старт.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Prost Формулы-1